BBA peut faire référence à :
 Bachelor of Business Administration, diplôme universitaire relatif à la gestion, également appelé Baccalauréat en administration des affaires au Québec ;
 Beck, Bogert and Appice, groupe de hard rock ;
 Big Brother Awards (en français, « prix Big Brother »), prix décernés aux élus, entreprises, administrations, etc. qui menacent la vie privée et les libertés individuelles ;
 Biochimica et Biophysica Acta, revue scientifique de biochimie ;
 Black Bomb A, groupe de metal harcore français ;
 Bordj-Bou-Arreridj, wilaya d'Algérie qui s'étend de la Kabylie au Sétifois ;